De Gele gracht was een grachtdeel aan de zuidzijde van de Nederlandse vestingstad Venlo.

De vestingstad Venlo werd omgeven door een dubbele gracht. Deze eerste gracht werd volgens Hermans uiterlijk tegelijk met de stadsmuur zijn aangelegd als natte gracht. In de jaren 80 van de veertiende eeuw werd een tweede gracht aangelegd.

De grachten werden gevoed door de beken die uit de bantuin via de stad uitliepen in de Maas. Om de hoge waterstand in de grachten op peil te houden, werden sluizen gebouwd en soms beken verlegd. In de grachten werden beren aangelegd om het water op te stuwen. 

De Gele gracht dankte haar naam waarschijnlijk aan de gele zandkleur die de voedende beken met zich meedroegen de gracht in. Via de Houtmolenbeek werd het water van de Wijlderbeek in de gracht geleid. Van daaruit liep het water verder richting de Maas.

Vestingwerk van Venlo